Спондовский сельсовет () — упразднённая административная единица на территории Островецкого района Гродненской области Белоруссии.

История 
Упразднён в 2013 году, населённые пункты вошли в состав Михалишковского сельсовета.

Состав 
Спондовский сельсовет включал 58 населённых пунктов:

 Акартели — хутор
 Александрия — деревня
 Асташишки — деревня
 Большая Страча — деревня
 Большие Столпеняты — деревня
 Большое Село — деревня
 Борейшиха — хутор
 Борок — хутор
 Будраны — деревня
 Будышки — хутор
 Воробьи — деревня
 Гинкишки — деревня
 Глинище — хутор
 Глушица-2 — хутор
 Голубина — хутор
 Горшевичи — деревня
 Гудали — деревня
 Гудалишки — хутор
 Гурники — деревня
 Домброво — хутор
 Еди — деревня
 Жукойни Желядские — деревня
 Заголодно — хутор
 Знахари — хутор
 Казановщина — деревня
 Каймина Горная — деревня
 Киркишки — хутор
 Киселевщина — хутор
 Кисели — деревня
 Клющаны — деревня
 Ковалевщина — хутор
 Костевичи — деревня
 Кочержишки — хутор
 Локтяны — деревня
 Лысая Гора — деревня
 Лядцы — хутор
 Малая Страча — деревня
 Малые Столпеняты — деревня
 Мостяны — деревня
 Нивье — хутор
 Пашкуны — деревня
 Петрашишки — деревня
 Пилимы — деревня
 Погулянка — хутор
 Подкостелок — деревня
 Попелище — деревня
 Рудня — деревня
 Селевичи — деревня
 Сенюти — деревня
 Соловьи — деревня
 Спонды — деревня
 Страчанка — деревня
 Сухаришки — деревня
 Талаи — деревня
 Трощаны — деревня
 Шарковщина — деревня
 Яново — хутор
 Яцкуны — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Новолесье — хутор
 Скубковщина — хутор
 Тадолишки — хутор

Примечания

Ссылки 
 Островецкий райисполком

Упразднённые сельсоветы Островецкого района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании